Paredades és un indret i partida del terme municipal de Castell de Mur, al límit dels antics termes de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà i Mur, al Pallars Jussà.

L'extrem de llevant de la partida penetra un bon tros en terme de Tremp, dins de l'enclavament de Puigcercós, de l'antic terme de Palau de Noguera.

Està situat al sud de Puigmaçana, a l'esquerra del barranc de Lloriguer i a la dreta del de l'Espona, al sud-est de la Masia de Claveral.

Aquesta partida és composta de terres de conreu de secà combinades amb parcel·les dedicades a arbres fruiters. Una part de les terres són abandonades.

Paredades
Paredades
Paredades